Gus puede referirse a:

Personas 
 Gus Van Sant (1952-), director de cine, productor, guionista y escritor estadounidense.
 Gus Monsanto, exvocalista de la banda Revolution Renaissance.

Personajes 
 Gus Grav, personaje de ficción del anime japonés de acción y aventura Bakugan Battle Brawlers.

Otros casos 
 Gus (película de 1976), un film de los Estudios Disney.
 GUS (magazine), revista bimensual belga, que se inició en el año 2001 orientada al público homosexual urbano.
 Gus (dibujo animado), serie de Christophe Blain sobre las aventuras sentimentales de tres cow-boys (vaqueros) fuera de la ley.